

События 
 26 февраля сильное землетрясение разрушило столицу Португалии Лиссабон.
 1513—1542 — Король Шотландии Яков V.
 1513—1523 — Король Дании и Норвегии Кристиан II.
 Беневентский собор осудил толкования Аристотеля Аверроэсом и «александристами».
 1513—1521 — Папа Лев X (Джованни Медичи) (1475, 11.12-1521, 1.12).
 Заговор «Башмака» в Германии.
 Поражение Бабура в Мавераннахре. Самарканд вновь стал столицей Шейбанидов.
 Попытки португальцев захватить Аден.
 Правительственные войска с помощью частей из вне китайских народностей подавили восстание в Цзянси.
 Около 1513 — Фан Сы установил связь с народностью мяо.
 Понсе де Леон открыл побережье Флориды.
 Конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа (ок.1475-1517) пересёк Панамский перешеек и вышел к берегам Тихого океана.
 Васко Нуньес де Бальбоа открывает «Море Юга» (Тихий океан).
 Пири-реис создал мировую карту, которая включала Антарктиду.
 Микеланджело создал знаменитую статую Моисея.

Россия 
 Русско-литовская война (1512—1522).
 Государь и великий князь всея Руси Василий III предпринял две осады Смоленска (зимой и осенью).
 Присоединение Волоцкого удела к централизованному Русскому государству.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1513 году

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1513 году
 21 февраля — Юлий II, папа римский с 31 октября 1503 года по 21 февраля 1513 года.
 Иоганн — король Дании с 21 мая 1481 года (де-факто, де-юре с 3 февраля 1483 года, в период с 22 мая 1481 по 3 февраля 1483 года управление государством находилось в руках председателя Государственного совета Дании Йенса Брострупа), король Норвегии с 21 мая 1481 года (де-факто, де-юре с 1 февраля 1483 года, в период с 21 мая 1481 по 1 февраля 1483 года государством управляли председатель Совета государства архиепископ Нидаросский Гауте Иварссон и регент Йон Свалесон Смор) и король Швеции c 18 октября 1497 по 29 июля 1501 года, под именем Юхан II) из династии Ольденбургов, герцог Шлезвиг-Гольштейна.
 Пинтуриккьо — итальянский живописец.
 Яков IV — король Шотландии с 1488 по 1513 год, из династии Стюартов.

См. также